Constantin Xenakis (1931-2020), peintre et sculpteur ;
Françoise Xenakis (1930-2018), romancière et journaliste française ;
Iannis (ou Yannis) Xenakis (1922-2001), compositeur, architecte et ingénieur d'origine grecque, naturalisé français, époux de la précédente ;
Mâkhi Xenakis (1956-), dessinatrice, graveur, sculpteur, auteur et décoratrice française, fille de Iannis et Françoise Xenakis ;
Thomás Xenákis (1875-1942), gymnaste grec.